El Campionat Mundial de Ral·lis 1996 va començar el 22 de febrer amb la 45a edició del ral·li de Suècia i va finalitzar amb el Catalunya el 6 de novembre. El pilot Tommi Mäkinen va guanyar el campionat a més de trenta punts del segon, Colin McRae. Es va incorporar el ral·li d'Indonèsia al campionat mundial.

Referències 

1996
Competicions esportives del 1996